Silvio Halleck (* 14. Oktober 1986 in Rio de Janeiro, Brasilien) ist ein brasilianischer Modedesigner.

Biografie 
Silvio Halleck gehört zur neuen Generation brasilianischer Designer. Er studierte Modedesign an der Universidade Veiga de Almeida in Rio de Janeiro. Er entwirft Kostüme für das Theater und für die Samba-Schulen des Karneval in Rio.

Er arbeitete mit Kostümbildnern, wie Kalma Murtinho, Pedro Sayad, Suely Gerhardt und für brasilianische Mode-Marken wie Osklen.

Im Jahr 2009 wurde er als eines der neuen Talente mit dem Rio Moda Hype Award ausgezeichnet und seine erste Kollektion auf der Fashion Rio präsentiert.

Weblinks 
 Offizielle Website von Silvio Halleck
 Halleck Winter 09 Collection
 UseFashion Magazin (portugiesisch)

Einzelnachweise 

Modedesigner (21. Jahrhundert)
Textilkünstler (Brasilien)
Brasilianer
Mann
Geboren 1986